Le Prese ima više značenja:
 Le Prese, Cuneo
 Le Prese, Fermo